MercedesCup 2018 — это 41-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир впервые прошёл на траве с 11 по 17 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Роджер Федерер (№ 2 в мире на тот момент). Швейцарский теннисист смог оправдать статус фаворита и выиграть главный приз. В финале он переиграл седьмого номера посева Милоша Раонича из Канады. Прошлогодний чемпион Люка Пуй защищал свой титул в качестве второго номера посева и добрался до полуфинала, в котором проиграл Раоничу. В основной сетке сыграл один представитель России — Михаил Южный, который выбыл в первом раунде, проиграв Мише Звереву.

В парном турнире победу одержали немецкий дуэт Филипп Пецшнер и Тим Пютц, который попал на турнир благодаря уайлд-кард. В финале они оказались сильнее пары  Роберт Линдстедт и Марцин Матковский. Для Пецшнера это победа стала второй на местном турнире (до этого он взял титул в 2011 году в дуэте с Юргеном Мельцером. Прошлогодние чемпионы Джейми Маррей и Бруно Соарес не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Посев игроков в одиночном разряде 

 1 Рейтинг учтён на 28 Мая 2018 года.

Особая категория игроков 
Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC)
  Томаш Бердых
  Янник Маден
  Рудольф Моллекер

Теннисисты, победители квалификации к турниру (Q)
  Маттео Виола
  Праджнеш Гуннесваран
  Денис Кудла
  Михаил Южный

 Теннисисты, попавшие на турнир после поражения в квалификации (LL)
  Виктор Галович

Посев игроков в парном разряде 

 Рейтинг учтён на 28 мая 2018 года.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Милоша Раонича со счётом 6-4, 7-6(3).
 Федерер выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 98-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 22-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Квалификационный турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный турнир 
  Филипп Пецшнер /  Тим Пютц обыграли  Роберта Линдстедта /  Марцина Матковского со счётом 7-6(5), 6-3.
 Пецшнер выиграл 1-й парный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пютц выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 MercedesCup
 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2018

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Июнь 2018 года
2018